

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Marina Vujović, (1984- ), est une joueuse de volley-ball serbe.
 Svetozar Vujović, (1940-1993),  était un footballeur et entraîneur yougoslave.
 Veselin Vujović, (1961- ), est un ancien handballeur yougoslave d'origine Monténégrine, élu meilleur handballeur de l'année 1988.
 Vladimir Vujović , (1922-1988) plus connu sous son pseudonyme Michel Auclair, était un acteur français.
 Zlatko et Zoran Vujović, (1958- ), frères jumreaux, anciens footballeurs yougoslaves d'origine Monténégrine.
 Zoran "Zoki" Vujović, (1988-2008), était un jeune manifestant serbe qui trouva la mort lors de la manifestation « Le Kosovo est Serbe » .

Paronymes
 

Homonymie
Homonymie de patronyme